Pojam Telegram (вишезначна одредница) može da se odnosi na:
 Telegram, poruka poslata preko telegrafskih signala
 Telegram (TV film), jugoslovenski TV film iz 1980. godine
 Telegram (softver), servis za slanje instant poruka razvijen od strane kompanije Telegram Messaging LLP sa sedištem u Londonu